Stift kan avse:

 Stift (kyrkligt förvaltningsområde) – en administrativ region i kyrkoprovinser
 Stift (kyrklig korporation) – inom katolska kyrkan ett domkapitel, kollegiatkapitel eller kloster i egenskap av egendomsbesittande korporation
 Häftstift – en liten spik med bred, färgad hatt
 Blyertsstift – se blyertspenna
Ritstift – tunn blyertsstift som används för stiftpennor
 Grammofonstift – följer skivans spår och får ett membran att vibrera, se grammofon
 Stift (pistill) – inom botaniken pistillens mellersta del